

Patronyme
 Carlos Saavedra Lamas (1878-1959), académicien et homme politique argentin.
 Fernando Lamas (1915-1982), acteur et réalisateur argentin.
 José Ángel Lamas (1775-1814), compositeur vénézuélien.
 Lorenzo Lamas (1958-), acteur américain.
 Marta Lamas (1947-), anthropologue et militante féministe mexicaine.
 Ricardo Lamas (1982-), pratiquant de MMA américain.
 Romina Lamas (1978-), joueuse de volley-ball argentino-espagnol.
 Shayne Lamas (1985-), actrice américaine.
Serge Lama

Localités 
au Pérou :
Lamas, ville située dans la province de Lamas et la région de San Martín ;
la province de Lamas, subdivision de la région de San Martín ;
au Portugal :
Lamas, paroisse civile de la municipalité de Braga, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Lamas, paroisse civile de la municipalité de Cadaval, située dans le district de Lisbonne et la région Centre ;
Lamas, paroisse civile de la municipalité de Miranda do Corvo, située dans le district de Coimbra et la région Centre ;
Lamas, paroisse civile de la municipalité de Macedo de Cavaleiros, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
Santa Maria de Lamas ou « Lamas », ville et paroisse civile de la municipalité de Santa Maria da Feira, située dans le district d'Aveiro et la région Nord ;
au Royaume-Uni :
Lamas, village situé dans le comté de Norfolk, en Angleterre ;
 en Uruguay :
 Diego Lamas, localité uruguayenne du département de Artigas.

Voir aussi 
  (page d'homonymie)

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme